Volinia – area comprendente alcune regioni storiche dell'Ucraina
 Gubernija della Volinia – gubernija dell'Impero Russo
 Oblast' di Volinia – provincia dell'Ucraina
 Voivodato di Volinia – voivodato storico della Polonia
 Principato di Galizia-Volinia – stato europeo del passato